Че́шов () — деревня, расположенная в районе Йичин Краловеградецкого края Чешской республики.

История 
В средневековье Чешов представлял собой укреплённое славянское городище — западный форпост племенного союза белых хорватов. Славянский Чешов возник на основе кельтского оппидума.

Население

Примечания 

Населённые пункты Краловеградецкого края
Славянские городища
Археологические объекты в Чехии